Леоново — село (до 2018 года — деревня), в городском округе Истра Московской области России, до 2017 года — в составе сельского поселения Бужаровское Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в селе 2 улицы: Раздольная и Ягодная.
Расположено на правом берегу реки Раменки, в 17 км (по шоссе около 21 км) на северо-запад от Истры, высота над уровнем моря 205 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра